Comércio pode se referir a:
 Comércio
 Comércio (Salvador)
 Comércio Futebol Clube
 Jornal do Comércio

Desambiguação